Stolzia (planten), een geslacht van orchideeën
 Stolzia (geslacht), een geslacht van veldsprinkhanen